Владимир Кириллович Вдовенко (1924—1984) — заместитель командира расчета 1248-го армейского артиллерийского Запорожского истребительно-противотанкового (ААЗИПТ) полка 6-й армии 1-го Украинского фронта, сержант, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Родился 29 апреля 1924 года в г. Свердловск ныне Луганской области Украины в семье рабочего. Украинец.

На фронт Великой Отечественной войны был призван в июле 1941 года Свердловским РВК Ворошиловградской области. Член ВЛКСМ. Воевал на 3-м Украинском и 1-м Украинском фронтах, был тяжело ранен.

Отличился в бою на Одере. 7 февраля 1945 года у населённого пункта Мальч (ныне Мальчице, Польша) расчёт Вдовенко отразил несколько вражеских атак, уничтожил 2 пулемёта, пушку, много немецких солдат и офицеров.

После демобилизации в 1946 году в звании старшины В. К. Вдовенко жил в Новочеркасске. Работал преподавателем ВУЗа. Член КПСС с 1964 года.

Умер 28 февраля 1984 года, похоронен в Новочеркасске.

Семья 
 Жена — Вдовенко Людмила Федоровна (1924—1999).
 Дочь — Вдовенко (Леонидова) Ангелина Владимировна (1948—2016).

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
 Награждён орденом Ленина (1945), орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, а также медалями, среди которых медаль «За отвагу» (1944).

Из документа на представление к званию Героя Советского Союза:

В период наступательных боёв на плацдарме р. Одер и расширения его сержант Вдовенко проявил исключительный героизм, отвагу и бесстрашие. Как подлинный воин, командир Красной Армии, не жалея сил и своей жизни самоотверженно дрался с немецкими захватчиками.

07.02.1945 г. получив боевой приказ о занятии о занятии боевого порядка в районе заводов в районе с. Мальч сержант Вдовенко совместно со старшим сержантом Хайрулиным одни из первых выбросились на открытую огневую позицию, прямой наводкой в упор рсстреливая немецкую пехоту, имея задачу сбросить наши части в р. Одер.
… 
Только в этом бою тов. Вдовенко из личного оружия, штыком и прикладом уничтожил 12 немцев. Немцы. Не выдержав стремительного удара храбрецов, бежали и прикрывали своё бегство ручным пулемётом. Сержант Вдовенко и ст. сержант Хайруллин с гранатами в руках бросились на пулемёт и уничтожили его.

Проложенный храбрецами путь позволил нашей пехоте восстановить свои прежние позиции.

Только благодаря исключительной самоотверженности и героизму все атаки немцев захлебнулись а вместе с тем провалился их план захвата переправы через р. Одер.

В этих контратаках сержантом Вдовенко совместно со ст. сержантом Хайруллиным было уничтожено 2 пушки, одно 20 мм орудие и более 100 чел. немецких солдат и офицеров.

Достоин присвоения звания Героя Советского Союза.

Командир 1248 ААЗИПТ полка: гвардии подполковник Лангер

11 февраля 1945 г.

Память 
 Вдовенко В. К. занесён в Книгу Памяти Луганской области.
 В Новочеркасске установлены мемориальные доски Герою: на главном корпусе НГМА — «Здесь с 1976 по 1984 гг. работал Герой Советского Союза Вдовенко Владимир Кириллович (1924—1984 гг.)» и на доме, где он жил (ул. Крылова 3) — «Здесь жил Герой Советского Союза Вдовенко Владимир Кириллович».

См. также 
 Герои Советского Союза Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 
 Вдовенко Владимир Кириллович // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 – .
 Герои Советского Союза. Свердловский район.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные в Новочеркасске